Phil Cunningham (gitarist), een Brits gitarist
 Phil Cunningham (folkmuzikant), een Schots accordeonist en componist